Аеропуерто има више значења:
 Аеропуерто (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аеропуерто, Леал (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Аеропуерто (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аеропуерто (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику